Le tournoi de tennis d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du 18 au .

Judith Wiesner remporte le simple dames. En finale, elle bat Sylvia Hanika, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nathalie Herreman et Catherine Tanvier.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Aix-en-Provence
Tennis en France en 1988
Tennis en juillet 1988